Kariz ist mehrdeutig. Es steht für:

 die persische Bezeichnung des arabischen Qanat, eine traditionelle Form der Frischwasserförderung in Wüstengebieten;
 Kariz (Iran), eine Stadt in der Provinz Razavi-Chorasan des Iran;
 Kariz (Qitai) (坎尔孜乡), eine Gemeinde im Kreis Qitai des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang.
Siehe auch:
 Carritz